Osoby o tym nazwisku:
 Adrian Miedziński – polski żużlowiec
 Bogdan Miedziński – polski inżynier elektryk
 Bogusław Miedziński – polski polityk i dziennikarz, poseł na Sejm
 Stanisław Miedziński – polski żużlowiec